Єврохокейтур 1998–1999 () — 3-й міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.

Турніри

Чеський Кубок пойштовни

Кубок Кар'яла

Кубок Балтики

Шведські хокейні ігри

Підсумкова таблиця Євротуру

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 
 Архів  
 Архів 1994-2011 на swehockey  

Єврохокейтур
Хокей у Чехії
Хокейні змагання у Фінляндії
Хокей у Росії‎
Хокейні змагання у Швеції
1998 у хокеї з шайбою
1999 у хокеї з шайбою